Grönbo kan syfta på:

 Grönbo, Lindesbergs kommun – en by i Lindesbergs kommun i Ramsbergs socken
 Grönbo kapell  – ett kapell
 Grönbo naturreservat – ett naturreservat i Lindesbergs kommun
 Grönbo revir – ett skogsförvaltningsområde som omfattade de områden av Ramsbergs och Fellingsbro socknar av Örebro län
 Grönbo AB - ett husbyggnadsföretag i Hortlax ägt av Stenbackens trähus, Glommershus och Polarrenen